КИК — аббревиатура.

 КИК — командно-измерительный комплекс.
 КИК — корабль измерительного комплекса.
 КИК — контролируемая иностранная компания.